Frederica van Nassau-Usingen (1777-1821), dochter van Frederik August van Nassau-Usingen.

Zie ook 

 Frederica Albertina van Nassau-Dillenburg (1668-1719), dochter van Hendrik van Nassau-Dillenburg.
 Frederica Amalia van Nassau-Dillenburg (1674-1724), dochter van Hendrik van Nassau-Dillenburg.
 Frederica Augusta van Nassau-Saarbrücken (1748-1750), dochter van Willem Hendrik van Nassau-Saarbrücken.
 Frederica Augusta Sophia van Nassau-Siegen (1732-1733), dochter van Frederik Willem II van Nassau-Siegen.
 Frederica Victoria van Nassau-Usingen (1784-1822), dochter van Frederik August van Nassau-Usingen.
 Frederica Wilhelmina Polyxena van Nassau-Siegen (1730-1733), dochter van Frederik Willem II van Nassau-Siegen.